

Трощин — село в Україні, в Канівському районі Черкаської області

Трощин — село в Польщі в гміні Опалениця Новотомиського повіту Великопольського воєводства